

Персони 
 Хаммурапі — цар Вавилону, правив приблизно в 1792—1750 до н. е., з I Вавилонської (аморейскої) династії.
 Закони Хаммурапі — один з найдавніших і найкраще збережених законодавчих кодексів стародавнього Вавилону, створений близько 1780 до н. е. за наказом вавилонського царя Хаммурапі.
 Хаммурапі I — цар Ямхаду (приблизно 1764-1750 до н. е.)
 Хаммурапі II — маловідомий цар Ямхаду (приблизно 17-те століття до н. е.). Можливо наступник Іркабтума
 Хаммурапі III — цар Ямхаду (приблизно 1625-1600 до н. е.), наступник Ярім-Ліма III

Інше 
 «Хаммурапі» — 1-а танкова дивізія Республіканської гвардії Іраку (1980-2003 роки)
 7207 Хаммурапі —  астероїд